Goodbye:

 Goodbye — альбом британской рок-группы Cream.
 Goodbye — песня французского диджея Федера, записанная с участием певицы Lyse.
 Goodbye — песня американской ню-метал-группы Slipknot.
 Goodbye — песня американской певицы Билли Айлиш.
 Goodbye — песня канадского продюсера и ди-джея Гленна Моррисона.

См. также 
 Goodbyes ― сингл американского рэпера и певца Post Malone при участии американского рэпера Янг Тага.